Botànica: Sistema Cronquist taxonòmic per a les plantes.
 Onomàstica: Arthur John Cronquist biòleg estatunidenc.